Die Saison 2023/24 der 3. Fußball-Liga soll die 16. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer werden. Sie soll am 4. August 2023 beginnen, vom 21. Dezember 2023 bis zum 18. Februar 2024 durch die Winterpause unterbrochen werden und am 18. Mai 2024 mit dem 38. Spieltag enden. Die Austragung der Aufstiegsspiele für die 2. Bundesliga ist für den 22. und 26. Mai 2024 geplant.

In dieser Saison kehrt man zum üblichen Modell zurück, nachdem es in der Vorsaison durch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung kam.

Teilnehmer 
Für die 3. Liga 2023/24 qualifizieren sich voraussichtlich folgende Mannschaften:

 Die zwei Absteiger aus der 2. Bundesliga 2022/23
 Der Verlierer der Relegationsspiele zwischen dem Tabellensechzehnten der 2. Bundesliga 2022/23 und dem Tabellendritten der 3. Liga 2022/23
 Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 4–16 der 3. Liga 2022/23, darunter bereits sicher sportlich qualifiziert:
SC Freiburg II
 Die besten aufstiegsberechtigten Mannschaften der Regionalligen Nord, Südwest und West
 Der Sieger der Aufstiegsspiele der Regionalliga 2022/23 zwischen den besten aufstiegsberechtigten Mannschaften der Regionalligen Bayern und Nordost

Sonstiges 
Im Februar 2022 beschlossen, dass es ab der Saison 2023/24 keine Montagsspiele in der 3. Liga geben werde. Diese standen vor allem bei den Fans in häufig in der Kritik.

Einzelnachweise 

2023_24
Fußballsaison 2023/24